Коданёв — коми фамилия.

 Коданёв, Иван Васильевич (1916—1982) — советский писатель.
 Коданёв, Михаил Николаевич (род. 1954) — российский политик, бывший председатель партии «Либеральная Россия».